Міяда (Акіта)
Міяда (Івате)
Міяда (Наґано)
Міяда (Ямаґата)